Манго — рослина родини анакардієвих (Anacardiaceae) роду Манго (Mangifera), фрукт цієї рослини.
 Манго — рід рослин з родини анакардієвих (Anacardiaceae).
 Манго — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.

Див. також 

 Сан-Манго